

Студенівська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область
 Студенівська сільська рада — сільське поселення, Карасуцький район, Новосибірська область